Kalenik peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Каленик) :
Kalenik, village bulgare de l'obchtina d'Ougartchin, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Kalenik, village bulgare de l'obchtina de Vidin, situé dans l'oblast de Vidin.